

Bom Princípio est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Bom Princípio do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí

Homonymie de toponyme